Ledizione 1993-94 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Vác FC-Samsung, che conquista il suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Béla Illés (Kispest, Honvéd Budapest) con 17 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Vác FC-Samsung campione d'Ungheria 1993-94.
 Haladás VSE e MTK Budapest FC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.
 Siófoki Bányász SE retrocessa in Nemzeti Bajnokság II dopo i play-out.
 EMDSZ Soproni LC salva dopo i play-out.

Qualificazioni alle Coppe europee
 UEFA Champions League 1994-1995: Vác FC-Samsung ammesso al Turno preliminare.
 Coppa UEFA 1994-1995: Kispest Honvéd FC e Békéscsabai Előre FC ammesse al turno preliminare.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1993
Calcio nel 1994
Campionato ungherese di calcio